Rotes Album oder Red Album steht für folgende Musikalben:

 Rotes Album der Beatles, siehe 1962–1966
 Rotes Album von Czesław Niemen, siehe Niemen (Album)
 Tocotronic (Album, 2015) von Tocotronic
 Weezer (The Red Album) von Weezer

Siehe auch:
 Red (King-Crimson-Album)
 Red (Taylor-Swift-Album)